Loubens ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Loubens (Ariège) im Département Ariège
 Loubens (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
 Loubens-Lauragais im Département Haute-Garonne